A Kínai Népköztársaság először az 1952-es nyári olimpiai játékokon vett részt. Kínai Köztársaság néven már ezt megelőzően is szerepelt nemzet az olimpiákon, de ez 1952-ben már csupán a szárazföldi Kínából kiszoruló, és a Tajvanon megalakuló Kuomintang párt vezette államot jelentette. Ezt követően, mivel nem volt tisztázott a NOB előtt a Kínai Népköztársaság státusza és legitimitása, egészen 1980-ig távol maradt a játékoktól. 1952 és 1976 között a kontinentális Kína sportolói vagy Tajvan (Kínai Köztársaság) vagy pedig Hongkong színeiben indultak. A NOB 1979-ben egy megoldást javasolt, amely szerint külön csapatot indíthat Tajvanon a Kínai Köztársaság és a kontinensen a Kínai Népköztársaság, és az ajánlatot mindkét állam elfogadta.

Hongkongnak saját olimpiai bizottsága van 1950-től kezdődően, és annak ellenére hogy 1997-ben Kína visszakapta ezt a miniállamot a britektől, Hongkong továbbra is külön vehet részt a játékokon.

Kína eddig 526 érmet nyert, legeredményesebb sportágaik a műugrás, a torna, a súlyemelés, az asztalitenisz és a sportlövészet. 2008-ban Kína fővárosa, Peking adott otthont a nyári játékoknak, ahol a kínai sportolók az éremtáblázat első helyén végeztek, először az olimpiák történetében.

A Kínai Olimpiai Bizottság 1910-ben alakult meg, a NOB 1979-ben vette fel tagjai közé, a bizottság jelenlegi elnöke Liu Peng.

Éremtáblázatok

Érmek a nyári olimpiai játékokon

Érmek a téli olimpiai játékokon

Érmek sportáganként

Érmek a nyári olimpiai játékokon sportáganként

Érmek a téli olimpiai játékokon sportáganként

Források 

 
Nemzetek az olimpiai játékokon